Антон Анджевич Аустрин (Аустриньш) (; 19 (31) января 1884, с. Кайкаши Вецпиебалгской волости Венденского уезда Лифляндской губернии Российской империи — 17 апреля 1934, Рига) — латышский писатель, поэт, переводчик и журналист; .

Биография 
Из крестьян. Основное образование получил в Вецпиебалге. Окончил учительскую семинарию в Риге, затем учился в земской семинарии в Санкт-Петербурге.

Участник русской революции 1905 года. В январе 1905 года принял участие в массовой демонстрации в Риге. В результате перестрелки с полицией получил тяжёлое ранение ноги. После подавления восстания по обвинению в совершении политического убийства несколько месяцев провёл в тюрьме.

Сумел бежать и добраться до Финляндии, где скрывался под чужим именем. Около 1909 года прятался в Латгалии. До Февральской революции в России находился на нелегальном положении.

Впечатления этого периода его жизни нашли отклик в сборнике «Māras zeme».

В 1919 году, после победы Советской власти в Латвии, работал в Отделе искусств народного комиссариата просвещения Латвийской советской республики.

После восстановления независимости в Латвии занимался литературным трудом. В 1920—1923 годах сотрудничал с рядом газет.

Творчество 
Автор около 20 книг и многочисленных переводов.

Первые сборники стихов «Вчерашний день» («Vakardiena», 1907) и другие и рассказов «Испольщики и коробейники» («Pušelnieki up suselnieki», 1909) и другие были идейно противоречивы. Автор преодолел декадентские настроения и вошёл в историю латышской литературы как реалист, изображавший в своих стихах и рассказах, главным образом, сельскую жизнь.

Ему принадлежит автобиографический роман «Длинная миля» («Garā jūdze», 1926), воспоминания детства «Паренёк» («Puiškans», 1930), несколько сборников рассказов и стихов. С особой любовью Аустрин описывал свой родной край.

Избранные произведения 
Сборники поэзии
 Vakardiena (1907)
 Mākoņu gaita (1909)
 Klusuma gaviles (1921)
 Saules grieži (1923)
 Sakasnis (1923)
 Dzīves burvība (1925)
 Vēriens (1928)

Проза
 Māras zemē (1919)
 Vērpetē (1920)
 Nopūtas vējā (1920)
 Garā jūdze (роман в 3 томах, 1926—1935)
 Puiškans (1931)
 Bez izkārtnes (1934)

Награды 
 Орден Трёх звёзд

Память 

На его родине открыт мемориальный музей Антона Аустриньша «Кайкаши», в котором представлены различные экспонаты и предметы сельского быта, связанные с жизнью писателя (также написанные им сборники и книги).

Примечания

Литература 
 Аустринь Антон Анджевич. // Краткая литературная энциклопедия.

Ссылки 
 Мемориальный музей Антона Аустриньша «Кайкаши»

Латышские писатели
Латышские поэты
Репрессированные в Российской империи
Похороненные на Лесном кладбище